Amphibolis är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Amphibolis ingår i familjen Cymodoceaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svaltingordningen
Amphibolis